Schumaker ist der Familienname folgender Personen:

 Bonny L. Schumaker (* 1953), amerikanische Physikerin und Pilotin
 John G. Schumaker (1826–1905), US-amerikanischer Jurist und Politiker